Николай Гапонов:
 Гапонов, Николай Васильевич (1896—1944) — Герой Советского Союза.
 Гапонов, Николай Егорович (1909 — ?) — министр автотранспорта Молдавской ССР, делегат XXI съезда КПСС.